De Zaaier, een voormalige kerk aan de Rozengracht in Amsterdam-Centrum
De Zaaier, naam van een socialistische, later communistische jeugdbond
De Zaaier (beeld), het symbool van de Wageningse wetenschap
De zaaier, schilderij van Ivan Grohar
De zaaier, schilderij van Jean-François Millet
De zaaier, schilderij van Vincent van Gogh
Zaaier, machine om te zaaien